Кава́рскас () — город в Литве. Население 707 (2007 год). Впервые упомянут в 1538 году. В 1950—1962 годах был центром Коварского района. Статус города с 28 декабря 1956 года.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Miesto svetainė 
 Nuotraukos
 Kavarsko koldūnai 

Города Литвы
Населённые пункты Аникщяйского района